FK Panevėžys, celým názvem Futbolo klubas Panevėžys, je litevský fotbalový klub z města Panevėžys. Klubové barvy jsou červená a modrá.

Založen byl v roce 2015. Ve stejném roce debutoval ve druhé nejvyšší soutěži (Pirma lyga), kterou v roce 2018 vyhrál a získal právo hrát v nejvyšší soutěži (A lyga).

Úspěchy 
 A lyga
 3. místo (1x): 2022

 Pirma lyga (D2): 1x – (2018)

 Litevský fotbalový pohár (1×)
 2020
 Finalista: 2011, 2014, 2019

 Litevský Superpohár (1×)
 2021

Sezóny

Soupiska 
Aktuální k 17. 1. 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Bývalí trenéři
  Virginijus Liubšys. (2015 – 2017).
  Mantas Savėnas. (2017).
  Albertas Klimavičius, (2017).
  Alexandru Curteian; (2018–2020)
  João Luís Martins; (2020–2021) (bez UEFA PRO licenciji)
  Valdas Ubonas (2021–2022)
  Gino Lettieri (2022–)

Reference

Externí odkazy 
 Offizielle fk-panevezys.lt
 alyga.lt (FK Panevėžys)
 Globalsportsarchive

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2015